Papež Sikst je bilo ime več papežev:

 Papež Sikst I. (116–126)
 Papež Sikst II. (257–258)
 Papež Sikst III. (432–440)
 Papež Sikst IV. (1471–1484)
 Papež Sikst V. (1585–1590)